El término Benegas se puede referir a:

Granada Benegas (o Granada-Venegas), familia noble de ascendencia morisca.
Tratado de Benegas, tratado de paz firmado el 24 de noviembre de 1820, en la estancia de José Tiburcio Benegas, entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.